Niemcy:
 Eulenberg – dzielnica Hennef (Sieg)
 Eulenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Herbert Eulenberg – niemiecki pisarz